Massey el término hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Massey, localidad argentina de la provincia de Buenos Aires.
 Isla Massey, deshabitada, en el norte de Canadá.
 Universidad Massey, en Nueva Zelanda.

Personas
Charles Francis Massey Swynnerton, naturalista inglés.
Christopher Massey, actor estadounidense.
Cleo Massey, actriz australiana.
Doreen Massey, científica social inglesa.
Edith Massey, actriz y cantante estadounidense.
Ilona Massey, actriz de teatro, radio y cine.
Jeremiah Massey, jugador de baloncesto profesional estadounidense.
Kyle Massey, actor y cantante estadounidense.
Placide Massey, botánico francés.
Raymond Massey, actor estadounidense nacido en Canadá.

Además
Concierto en el Massey Hall, legendario concierto de jazz en Canadá.
Medalla Massey, de la Real Sociedad Geográfica Canadiense.
Massey Ferguson, compañía de fabricación de equipos para la agricultura.